A Porto Santo repülőtér  Portugália egyik nemzetközi repülőtere, amely a Madeira-szigeteken, Porto Santo közelében található.

Légitársaságok és célállomások

Forgalom

További információk

Források

Portugália repülőterei
Madeira-szigetek